Соревнования по стрельбе из лука в личном первенстве у мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года прошли с 27 июля по 3 августа на территории лондонского стадиона Lord’s Cricket Ground. В соревнованиях принимали участие 64 спортсмена из 40 стран.

В квалификации 2 сразу лучника из Республики Кореи превысили прежний мировой рекорд (696 очков). Двукратный олимпийский чемпион Им Тон Хён улучшил собственный мировой рекорд, выбив 699 очков, а его партнёр по команде Ким Буб Мин отстал всего на одно очко. Третье место с результатом 690 очков занял ещё один кореец О Джин Хёк. Все эти три результата также превышают прежний олимпийский рекорд, установленный в 1996 году в Атланте итальянцем Микеле Франджилли. Благодаря своему выступлению южнокорейцы установили мировой рекорд и в командном зачёте.

Призёры

Соревнование

Квалификация 
В квалификации спортсмены выполняют 12 серий выстрелов по 6 стрел. По итогам предварительного раунда составляется сетка плей-офф.

Финальный раунд 

| RD3-score02='''6
}}

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте игр